Camargo heißen die folgenden geographischen Orte:

in Bolivien
 Camargo (Chuquisaca), Provinzhauptstadt im Departamento Chuquisaca
in Brasilien
 Camargo (Rio Grande do Sul)
in Mexiko
 Santa Rosalía de Camargo, Stadt in Chihuahua, oft kurz Camargo
 Ciudad Camargo, Stadt in Tamaulipas
in Spanien
 Camargo (Kantabrien)
in den Vereinigten Staaten
 Camargo (Illinois)
 Camargo (Kentucky)
 Camargo (Oklahoma)
 Camargo (Pennsylvania)
 Camargo (Tennessee)

Camargo bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten:

Camargo ist der Familienname folgender Personen:
 Affonso Camargo (1929–2011), brasilianischer Politiker
 Armando Camargo (* 1982), brasilianischer Radrennfahrer
 César Camargo Mariano (* 1943), brasilianischer Jazzpianist, Arrangeur, Komponist und Musikproduzent
 Christian Camargo (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Claudia Dobles Camargo (* 1980), costa-ricanische Architektin und First Lady
 Daniel Camargo Barbosa (1930–1994), kolumbianischer Serienmörder
 Dirce Navarro De Camargo (1913–2013), brasilianische Unternehmerin
 Felisberto Cardoso de Camargo (1896–1943), venezolanischer Botaniker
 Fernando Camargo (* 1977), kolumbianischer Straßenradrennfahrer
 Gonzalo Camargo (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Hebe Camargo (1929–2012), brasilianische Fernsehmoderatorin, Sängerin und Schauspielerin
 Igor de Camargo (* 1983), brasilianisch-belgischer Fußballspieler
 Jean-Baptiste Cupis de Camargo (1711–1788), französischer Violinist und Komponist
 Jhoselyn Camargo (* 1996), bolivianische Leichtathletin
 João Maria Franco de Camargo (1941–2009), Entomologe
 Joel Camargo (1946–2014), brasilianischer Fußballspieler
 Jonathan Camargo (* 1988), venezolanischer Straßenradrennfahrer
 José de Camargo Barros (1858–1906), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von São Paulo
 Leda Lúcia Martins Camargo (* 1946), brasilianische Diplomatin
 Marie Camargo (1710–1770), französische Tänzerin
 Maurício Grotto de Camargo (* 1957), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Botucatu
 Miguel Camargo (* 1993), peruanischer Fußballspieler
 Sérgio de Camargo (1930–1990), brasilianischer Bildhauer 
 Tony Camargo (1926–2020), mexikanischer Sänger
 Wanessa Camargo (* 1982), brasilianische Popsängerin, Tänzerin, Model und Songwriterin

Siehe auch:
 De Camargo